Paul Hitter ()  un pictor român, cu rădăcini maghiare.

A studiat la Universitatea de Arte din București și la Academia de Arte Frumoase din München, absolvind în 2011 sub îndrumarea profesoarei Karin Kneffel.

Nașteri în 1982
Pictori români în viață
Bucureșteni